Eupomatia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Eupomatia ingår i familjen Eupomatiaceae. 

Eupomatia är enda släktet i familjen Eupomatiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Magnoliaordningen
Eupomatia